Balcarce pode referir-se a:
 Antonio González de Balcarce (1774 - 1819), comandante militar argentino;
 Juan Ramón Balcarce (1773 - 1836), líder militar e político argentino;

ou

Balcarce (Buenos Aires), cidade da província de Buenos Aires, na Argentina.

Desambiguação